Az 1930–1931-es magyar női nagypályás kézilabda-bajnokság a negyedik női nagypályás kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A MOVE Valéria TC új neve MOVE Széchenyi TE lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Nemzeti Sport 1931.07.14.
Kézilabdázás 1968/12. szám (Sportmúzeum könyvtára)

N1930
Magyarnöinagypalyaskezilabdabajnoksag
Magyarnöinagypalyaskezilabdabajnoksag